Леонид Медве́дев:
 Медведев, Леонид Васильевич (1906—1984) — советский оператор документального кино.
 Медведев, Леонид Георгиевич (род. 1948) — советский и российский учёный-педагог и художник, академик РАО (2015).
 Медведев, Леонид Нестерович (род. 1945) — советский и российский биофизик, специалист в области биоэнергетики и адаптации животных и человека к окружающей среде.